En Pologne, Prusinowice peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź :
 Prusinowice, village du powiat de Łęczyca,
 Prusinowice, village du powiat de Pabianice,
 Prusinowice, village du powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Prusinowice, village.

dans la voïvodie d'Opole :
 Prusinowice, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Prusinowice, village.